Фредерика Амалия Датская — герцогиня-консорт Гольштейн-Готторпская.
 Фредерика Баденская (1781—1826) — супруга короля Швеции Густава IV Адольфа.
 
 Фредерика Греческая — супруга короля Греции Павла I и мать короля Константина II.
 (538) Фредерика — довольно большой астероид главного пояса, который входит в состав семейства Гигея и принадлежит к спектральному классу B.

См. также